Здесь приведен список основных сочинений белорусского композитора Евгения Александровича Глебова.

Основные сочинения

Оперы 
 «Твоя весна». 1963 год. Лирико-комическая опера в 3-х действиях. Либретто Николая Алтухова. На сцене театра поставлена не была. Записан монтаж оперы для исполнения по радио (1964). Дирижёр Борис Райский, хормейстер Илья Клионский.
 «Мастер и Маргарита». По одноимённому роману Михаила Булгакова. Либретто Ларисы и Евгения Глебова. Поставлена Государственным академическим Большим театром оперы и балета Республики Беларусь в 1992 году. Евгений Глебов хотел написать оперу ещё в 1975 году, когда этот роман появился в журнале «Москва», но разрешение на написание не смог получить.

Оперетты 
 «Притча о наследниках, или Репортаж из преисподней». Либретто П. Хорькова. Поставлена Государственным театром музыкальной комедии БССР в 1970 году.
 «Миллионерша». 1986 год. По одноимённой пьесе Бернарда Шоу. Либретто В. Ивановой. Поставлена Московским театром оперетты в 1986 году, Государственным театром музыкальной комедии БССР в 1987 году, Кемеровским театром музыкальной комедии в 1987 году, Ташкентским театром музыкальной комедии в 1989 году.
 «Колизей». 1993 год. Либретто Н. Матуковского, стихи Л. Вольского.

Балеты 

 «Мечта». 1961 год. Балет в 3-х действиях 9-ти картинах с прологом. Либретто Евгения Романовича. Поставлен Белорусским государственным театром оперы и балета. Премьера — 7 октября 1961 года в Минске. Дирижёр Лев Любимов, балетмейстер-постановщик А. Андреев, художник Евгений Чемодуров.
 «Белорусская партизанская». Одноактовый балет. Либретто А. Апанасенко. Поставлен в 1965 году Государственным ансамблем танца БССР. Дирижёр Г. Оловников, балетмейстер-постановщик А. Апанасенко.
 «Альпийская баллада». 1966 год. Одноактовый балет в 3-х частях. Либретто Раисы Череховской по мотивам одноимённой повести Василия Быкова. Поначалу Василь Быков не соглашался на предложения создать балет по мотивам его повести, пока Раиса Череховская лично не приехала к нему в гостиницу и не уговорила. Позже Быков был очень доволен балетом, а Евгений Глебов стал одним из его друзей. Поставлен Белорусским государственным театром оперы и балета. Премьера состоялась в Минске 7 июля 1967 года. Дирижёр Газиз Дугашев, балетмейстер-постановщик Отар Дадишкилиани, художник Евгений Чемодуров. 16 ноября 1972 года балет поставлен Челябинским государственным театром оперы и балета. Дирижёр В. Свойский, балетмейстер-постановщик Отар Дадишкилиани, художник Евгений Чемодуров. В 1968 году музыка балета удостоена второй премии и звания лауреата (первая премия не присуждалась) Всесоюзного конкурса на создание новых музыкальных спектаклей в ознаменование 50-летия Октябрьской революдции 1917 года.

 «Избранница». 1969 год. Балет в 3-х действиях. Либретто А. Вертинского и О. Дадишкилиани по мотивам поэт Янки Купалы «Магіла льва», «Сон на кургане», «Драматическая поэма», «Курган». Поставлен Белорусским государственным театром оперы и балета. Премьера состоялась в Минске 28 мая 1969 года. Дирижёр Т. Коломийцева, балетмейстер-постановщик О. Дадишкилиани, художник Е. Чемодуров. В 1970 году музыка балета удостоена Государственной премии БССР. 20 июня 1970 года балет был поставлен Новосибирским государственным театром оперы и балета. Дирижёр Г. Орлов, балетмейстер-постановщик О. Дадишкилиани, художник А. Морозов. На Всесоюзном конкурсе в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина музыка балета удостоена почетного диплома.
 «Тиль Уленшпигель». Балет в 3-х действиях с прологом. Либретто О. Дадишкилиани по мотивам романа Ш. де Костера «Легенда о Тиле Уленшпигеле и Ламме Гудзаке». Поставлен Белорусским государственным театром оперы и балета в Минске 29 декабря 1974 года. Дирижёр Т. Коломийцева, балетмейстер-постановщик О. Дадишкилиани, художник В. Левенталь. 26 апреля 1975 года балет был поставлен Львовским государственным театром оперы и балета. Дирижёр С. Арбит, балетмейстер-постановщик В. Бутримович, художник Н. Бевзенко-Занкина. В 1976 году вышла вторая редакция балет — «Легенда о Тиле Уленшпигеле». Принята к постановке Ленинградским театром оперы и балета имени С. Кирова. Дирижёр Е. Федотов, балетмейстер-постановщик В. Елизарьев, художник Е. Лысик. В 2004 г. В. Елизарьев вновь обратился к «Легенде об Уленшпигеле», осуществив в Минске постановку своей третьей редакции балета (возобновлена сценография Е. Лысика). 5 апреля 2010 г. в рамках открытия Года культуры Беларуси в Российской Федерации был показан на сцене Большого театра России.
 «Маленький принц». 1981 год. Либретто Л. Глебовой. Поставлен Театром финской национальной оперы в 1982 году, Большим театром Союза ССР в 1983 году, Театром оперы и балета Нижнего Новгорода в 1983 году, Самарским театром оперы и балета в 1990 году. Адажио к балету было переведено на большое количество инструментов как для соло, так и для разных составов оркестра. Французский композитор Мишель Легран сделал свой перевод этого адажио и исполняет его с Лондонским биг-бендом.
 «Курган». 1982 год. По одноимённой поэме Я. Купалы. Либретто Г. Майорова и А. Вертинского. Поставлен Белорусским театром оперы и балета в 1982 году. Вторая редакция балета «Избранница», которую Евгений Глебов посвятил 100-летию со дня рождения Янки Купалы.

Оратории 
 «Колокола» в трёх частях (Колокола, Боль утрат, Святое). Слова Н. Алтухова и В. Орлова. 1967 год.
 «Пяцьдзесят год». Слова П. Макаля. 1967 год.
 «Свяці, зара» в пяти новеллах («Высокае неба, далёкія зоры» — слова А. Астрейко и П. Бровки; «Радзіма» — слова Н. Хведоровича; «Калі гляджу на роднае аблічча» — слова А. Звонака; «Юное наше племя» — слова А. Вольского; «Свяці, зара» — слова М. Танка). 1970 год. Удостоена Государственной премии БССР в том же году.
 «Мы славим Родину свою» (посвящена 30-летию освобождения Белоруссии от нацистской Германии). Слова П. Макаля. 1979 год.
 «Приглашение в страну детства». 1974 год. Слова П. Макаля. 1974 год.
 «Славься, Октябрь». Слова П. Харкова. 1977 год.
 «Твой день рождения». Слова П. Макаля. 1977 год.
 «Светло надежд земли». Слова П. Макаля. 1977 год.
 «Родина — зов вершины». Слова П. Макаля. 1979 год.

Кантаты 
 «За праўду ўстанем». 1956 год. Слова Л. Украинки.
 «Коммунисты ведут». 1959 год. Слова Н. Алтухова.
 «Ад вышыні да вышыні». 1976 год. Посвящена XXV съезду КПСС. Слова П. Макаля.

Симфонические вокально-хореографические действа 
 «Посвящается 100-летию со дня рождения В. И. Ленина». 1970 год. Слова П. Макаля.
 «Посвящается 55-летию Октябрьской революции». 1972 год). Слова П. Макаля.

Симфонии 
 Первая («Партизанская») в пяти частях. 1958 год. Данную симфонию Евгению Глебову помог написать его друг-бывший партизан Анатолий Осипович Колоденок. Он много рассказывал Глебову о партизанах, напевал ему некоторые запомнившиеся партизанские песни.
 Вторая («Молодёжная») в 3-х частях. 1963 год.
 Третья для оркестра и солирующего фортепиано в 3-х частях. 1964 год.
 Четвёртая для камерного оркестра в 4-х частях. 1968 год. Единственное трагическое произведение Евгения Глебова:

Только Четвёртая симфония для камерного оркестра получилась почти что трагической. Симфония про судьбу художника. В конце произведения звучание музыки напоминает комы земли, которую кидают на крышку гроба. Многие спрашивали, почему так мрачно. «Так ведь это про войну», — нашёлся Глебов. «Ну, тогда понятно. Поздравляем». Но это произведение — исключение из правил, вообще, он любил светло.

 «Альпийская симфония-баллада». 1967 год.
 Пятая («К миру»). 1983 год.
 Шестая для меццо-сопрано и оркестра (вокализ, 1992 год).

Сюиты 
 Детская сюита для оркестра белорусских народных инструментов. 1954 год.
 «Полесская сюита» (Дудари, Баллада, Галоп, Вечерний пейзаж, Танец, 1964).
 две сюиты из балета «Мечта»:
 первая (Пролог, Танец «Бульба», Большое адажио, Финал второго акта, Космический танец, Маленькое адажио, Кода, Апофеоз, 1961);
 вторая (Вальс, Колыбельная, Хабанера, Румба, 1961).
 три сюиты из балета «Избранница»:
 первая в пяти частях;
 вторая (Вступление, Танец рубинов, Восточный танец, Сомнамбулический танец, Танец карликов);
 третья (1969).
 три сюиты из балета «Тиль Улешпигель»:
 первая (Рождение Тиля, Рождение Филиппа, Фландрия, Танец Тиля, Неле, Сарабанда, Жига, Казнь);
 вторая (Праздник святого Мартина, Таверна, Седмерица);
 третья (Филипп, Месть Рыбнику, Гезы, Эшафот, Финал, 1973—1974).

Поэмы 
 Поэма-легенда «Машеко». 1955 год. По мотивам поэмы Я. Купалы «Могила льва».
 Хореографическая поэма (1963).
 «Юность» (1966).
 «Весенняя картинка» (1962).
 «Воспоминание о Тиле» (1976).
 «Праздничная поэма» (1977).
 «Сказка» (1979).
 Увертюра-поэма для белорусского народного оркестра. 1980 год.

Рапсодии 
 «Белорусская рапсодия». 1987 год.

Увертюры 
 «Юбилейная увертюра» (1955).
 «Праздничная увертюра» (1959).
 «Торжественная увертюра» (1961).
 Увертюра для духового оркестра (1992).

Фантазии 
 Фантазия для фортепиано с оркестром (1951).
 Фантазия на две белорусские народные темы для оркестра белорусских народных инструментов (1953).
 Фантазия для баяна. 1955 год.
 Фантазия для эстрадного оркестра на тему белорусской народной песни «Перепелочка».

Рондо 
 Рондо для скрипки с оркестром (1952).

Концерты 
 Концерт для голоса с оркестром. 1965 год. Слова С. Евсеевой.
 Концерт «Покліч» для оркестра. 1988 год.

Концертино 
 Концертино для цимбал с оркестром. 1954 год.

Баллады 
 Три баллады для голоса с оркестром (слова Н. Алтухова, 1958):
 «Лесной ручей»;
 «Осень»;
 «Зеленый патриарх».
 «Лесные рисунки». Для голоса с сопровождением. Слова Н. Алтухова.

Марши 
 «Фестивальный марш». 1957 год. Для духового оркестра.
 «Юбилейный марш». 1977 год. Для духового оркестра.
 «Концертный марш». 1982 год. Для духового оркестра.
 «Олимпийский марш». Для эстрадного оркестра.

Оды 
 «Торжественная ода» (в соавторстве с Радионом Глебовым, 1992 год).

Хореографические новеллы 
 «Хиросима». Либретто О. Дадишкилиани. 1965 год.
 «Блюз». Либретто О. Дадишкилиани. 1965 год.
 «Фронт». Либретто О. Дадишкилиани. 1965 год.
 «Доллар». Либретто О. Дадишкилиани. 1965 год.
 «Испанский танец». Либретто О. Дадишкилиани. 1965 год.
 «Мушкетеры». Либретто О. Дадишкилиани. 1965 год.
 «Сувениры». Либретто О. Дадишкилиани. 1965 год.
 «Комическая новелла». Либретто Г. Майорова. 1979 год.

Интермеццо 
 Интермеццо для эстрадного оркестра на тему белорусской народной песни «Я табун сцерагу».
 Интермеццо для кларнета с оркестром.
 Интермеццо для эстрадного оркестра.

Пьесы 
 «Твоя усмешка».
 «Все начинается с весны».
 «Золотая осень» для эстрадного оркестра.
 «Нам по восемнадцать».
 «Позывные весны».
 «Марш работы».
 «Встреча».
 «Мелодия».
 «Ночной дилижанс» для эстрадного оркестра.
 «Шутливая серенада».
 «Баллада о тревожном мире».
 «Свободная птица».
 Концертная пьеса для эстрадного оркестра.
 Три пьесы для фортепиано для молодёжи.
 Три пьесы для фортепиано. 1966 год.
 Четыре пьесы для фортепиано. 1971 год.
 Две пьесы для фортепиано. 1992 год.
 Четыре пьесы (Интродукция, Таката, Колыханка, Тарантелла) для скрипки и фортепиано. 1969 год.
 Три пьесы для цимбал. 1982 год.

Танцы 
 «Первый вальс» для фортепиано. 1948 год.
 Концертный вальс для эстрадного оркестра.
 Вальс для эстрадного оркестра.
 «Маленький вальс» для трубы и фортепиано. 1984 год.
 Лирический танец для эстрадного оркестра.
 Танец для эстрадного оркестра.
 Сатиристический танец для эстрадного оркестра.
 «Фантастические танцы» (1957) для фортепиано.
 Танец из «Полесской сюиты» для скрипки и фортепиано (1972).
 «Веселый танец» для скрипки и фортепиано (1992).
 Полька для эстрадного оркестра.

Юморески 
 Юмореска для эстрадного оркестра.
 Юмореска для балалайки с оркестром.

Вокальная музыка 
Для хора без сопровождения: 1) «Лорелея» (слова Г. Гейне); 2) «Послание к Бестужеву» (слова К. Рылеева); 3) «Ой, не гніце, ветры, вербы над ракою» (слова М. Танка).

Для хора с сопровождением: 1) «Фестивальная» (слова Э. Огнецвет); 2) «Жить!» (слова Н. Алтухова); 3) «Походная песня» (слова Н. Алтухова); 4) «Майский вальс» (слова С. Алымова); 5) «Простые люди, за мир!» (слова А. Астрейки); 6) «Песня о мире» (слова И. Муравейки); 7) «Не кукуй, кукушечка» (слова народные); 8) «В садике» (слова народные).

Для голоса с сопровождением: 1) «Васілёчкі»; 2) «Перапёлка»; 3) «Песня»; 4) «Сумная песня»; 5) «Паходная»; 6) «Хорошо прозрачной теплой ночью мая» (слова М. Богдановича); 7) «Приближение грозы»; 8) «Все думается мне»; 9) «Осень» (слова М. Грибачева); 10) «Вечер в июне»; 11) «Я не поэт» (слова Д. Давыдова); 12) «Шумлівае мора» (слова А. Деружинского); 13) «Ты не пой, соловей» (слова М. Кольцова); 14) «Любимый мой» (слова В. Короткевича); 15) «И так легко, легко»; 16) «Благодарность»; 17) «Любил и я в былые годы» (слова М. Лермонтова); 18) «Мы встретились с тобой» (слова А. Сафронова); 19) «Нарач» (слова М. Танка); 20) «Ария весны» (слова С. Евсеевой).

Песни: 1) «Канькі-жартаўнікі»; 2) «На полі хакейным»; 3) «Слава пра юнага героя»; 4) «З табою, кніга добрая»; 5) «Мы сустрэнемся ў Маскве» (слова Э. Огнецвет); 6) «Не скажу никому»; 7) «Рабочее утро»; 8) «Пионерская космическая»; 9) «Вокруг да около»; 10) «Вясёлая песенька»; 11) «Звенят коньки»; 12) «Весна смеется»; 13) «Дабранач»; 14) «Перапёлачка»; 15) «Грустная песенка»; 16) «Наш горад малады»; 17) «Счастливая звезда» (слова Н. Алтухова); 18) «Парус»; 19) «Я не богат»; 20) «Песня ткачих» (слова Б. Окуджавы); 21) «Знать бы все на свете»; 22) «Зачарованная весна»; 23) «Пионерская туристская»; 24) «На рассвете»; 25) «Шуточная серенада»; 26) «Город друзей»; 27) «Песня о Софии»; 28) «Песня о журналистах»; 29) «Дом мой — столица»; 30) «Колыбельная» (слова В. Гина); 31) «Солнце земли»; 32) «Ночной дилижанс»; 33) «Летняя гроза»; 34) «В ритме солнца» (слова Г. Бородулина); 35) «Когда возьмет тоска»; 36) «Помни, любимая» (слова Г. Бородулина); 37) «Я удзячны лёсу»; 38) «Балада памяці»; 39) «Мне с тобой бы лучше разминуться» (слова Г. Буравкина); 40) «Прыходзяць з памяці равеснікі» (слова А. Вертинского и П. Макаля); 41) «Будзем гатовы»; 42) «Канікулы зімовыя»; 43) «Летняя песенька»; 44) «Піянерскі марш» (слова А. Вольского); 45) «Братские могилы»; 46) «Холода» (слова В. Высоцкого); 47) «Адрес моей любви» (слова Р. Гамзатова); 48) «Санет памяці» (слова Н. Гилевича); 49) «Пробуждение»; 50) «Мне тебя подарила весна»; 51) «Жыве Беларусь» (слова С. Довидовича); 52) «Песня о любви» (слова Я. Далматовского); 53) «Краснознаменный округ Белорусский» (слова А. Копилова); 54) «Далі клічуць нас»; 55) «Самая лепшая»; 56) «Хаджу сунічнымі барамі» (слова В. Коризны); 57) «Не магу развітацца з вясною» (слова В. Колесникова); 58) «Поклон земной вам, ветераны!»; 59) «Каралеваю золушка стане»; 60) «Лірычны ўспамін»; 61) «Ляці, наша мара»; 62) «Пад небам адкрытым»; 63) «За бацькамі — сыны»; 64) «Кораблик»; 65) «Старая скрипка»; 66) «Сняжынка»; 67) «Балада»; 68) «Облака над землей»; 69) «Подорожник»; 70) «Уходит лето»; 71) «Я иду по ковру»; 72) «Я живу в заповедном краю»; 73) «Ручай»; 74) «Дожджык»; 75) «Лыжная прагулка» (слова Н. Хведоровича); 76) «Ходзіць коцік па палях»; 77) «Туристическая песня» (слова С. Евсеевой).

Прикладная музыка 
Для спектаклей

Для теле- и кинофильмов

Для мультфильмов
 Дудка-веселушка (0 
 Нестерка ()
 Куда пропала луна? () 
 Дед и журавль ()
 Ладья отчаянья ()

Примечания

Литература 
 
 
 

Глебов